2/4 kan syfta på:

 2 april
 4 februari (amerikanskt datumformat)